Алексей Андреевич Прокопенко (1926, посёлок Александрова Коса, Николаевский район, Таганрогский округ, Северо-Кавказский край — 2004, село Александрова Коса, Неклиновский район, Ростовская область) — комбайнёр Веселовской МТС Таганрогского района (ныне Неклиновский район Ростовской области). Герой Социалистического Труда (1952). Участник Великой Отечественной войны, награждён орденами Отечественной войны 1 степени, Трудового Красного Знамени, 2 орденами Ленина, медалью «За боевые заслуги».

Биография 
Родился Алексей Андреевич в посёлке Александрова Коса Николаевского района Таганрогского округа Северо-Кавказского края. Участник Великой Отечественной войны. В семнадцати лет Алексей Прокопенко ушёл на фронте, воевал в 3-й стрелковой роте 312-го стрелкового полка 109-й стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта. После тяжёлого ранения, которое получил 26 сентября 1943 года стал инвалидом второй группы, был награждён орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги».

После демобилизации окончил Таганрогскую школу механизации, стал комбайнёром Веселовской машинно-тракторной станции Таганрогского района.

Хорошо владея уборочной техникой, Алексей Андреевич в первый год работы на прицепном зерноуборочном комбайне «Коммунар» за сезон убрал более 400 гектаров зерновых, в 1951 году за 25 рабочих дней Прокопенко намолотил 6330 центнеров зерновых культур.

За высокие результаты и проявленную трудовую доблесть на уборке и обмолоте зерновых и масличных культур в 1952 году Алексей Андреевич Прокопенко был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Алексей Андреевич в дальнейшем участвовал в соревнованиях комбайнёров и был победителем, награждён вторым орденом Ленина. В 1955 году он работал на полях колхоза имени Сталина на комбайне «Сталинец-6» и за тринадцать дней скосил 325 гектаров хлеба и намолотил 8955 центнеров зерна.

Умер в 2004 году в селе Александрова Коса Неклиновского района Ростовской области.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1952);
 2 ордена Ленина (1952, 1953);
 Медаль «Серп и Молот» (1952);
 Орден Отечественной войны 1 степени (1985);
 Орден Трудового Красного Знамени (1951);
 Медаль «За боевые заслуги» (1945).

Примечания

Ссылки 
 Прокопенко Алексей Андреевич

Родившиеся в Северо-Кавказском крае
Умершие в Неклиновском районе
Пехотинцы Великой Отечественной войны